Па́рковий прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Парковий — провулок у смт Борівське Луганської області.
 Провулок Парковий — провулок у Кременчуці.
 Провулок Парковий — провулок у Києві.
 Провулок Парковий — провулок у Черкасах.

Див. також 
 Провулок 1-й Парковий (Кременчук)

Провулки